Pechkohle bezeichnet:

 allgemein eine glänzende Hartbraunkohle; siehe Glanzkohle#Glanzbraunkohle
 insbesondere eine glänzende Hartbraunkohle aus dem südbayerischen Kohlebergbaurevier; siehe Pechkohle
 als eher veraltetes Synonym für den häufig als Schmuckstein verwendeten Gagat
 ein fester, kohleartiger Rückstand aus der Destillation von Pech oder Teer, auch Pechkoks genannt; siehe Petrolkoks